Бильбао — фамилия и топоним.

 Бильбао — город на севере Испании, административный центр провинции Бискайя.
 Бильбао — аэропорт, расположен в 5 км к северу от города Бильбао на территории муниципалитета Лухуа.
 «Бильбао» — испанский профессиональный баскетбольный клуб из города Бильбао.
 Бильбао — станция Мадридского метрополитена.
 Бильбао, Пельо (род. 1990) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик баскского происхождения.
 Бильбао, Франсиско (1823—1865) — чилийский мыслитель, писатель, философ, политик.

См. также